A lap egyes berilliumvegyületek összegképletét sorolja fel. 


A magyar Wikipédia szócikkeiben található berilliumvegyületek összegképlete

További berilliumvegyületek összegképlete

Kapcsolódó lapok 
 Kémiai képlet
 Vegyületek összegképlete
 Szerves vegyületek listája

Kémiai listák